Desa Poteran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Poteran (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 114,05), Jawa Timur, 
 Desa Poteran (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 114,60), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar